Ихтиология:

 Ихтиология — раздел зоологии, посвященный изучению круглоротых и рыб.
 Ихтиология (альбом) — концертный альбом рок-группы «Аквариум».